Borruk Khan, kan kazakh de l'Horda Mitjana Kazakh 
 Burrak Khan, kan de l'Horda Blava (1421-1428) i de l'Horda d'Or (1424-1427) i breument el 1428
 Burak Khan, kan de Txagatai